Miejscowości w Polsce 

 Chrzanowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice 
 Chrzanowice – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice 
 Chrzanowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki